Destination pode se referir a:

Música
 Destination (álbum de Ronan Keating)
 Destination (álbum de Eloy)
 "Destination Calabria", canção de Alex Gaudino
 Destination Anywhere, álbum de Jon Bon Jovi

Cinema
 Final Destination, série de filmes de horror
 Destination Moon, filme de ficção científica de 1950
 Destination Tokyo, filme de 1943

Literatura
 Destination Unknown, livro de Agatha Christie

Ver também 
 

Desambiguações de artes